Denia kan syfta på:

 Denia (taifastat) – stat i nuvarande Spanien

Geografi

Spanien 

 Dénia (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Denia (ort i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar